Die Primeira Divisão 1961/62 war die 28. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 24. September 1961 und endete am 27. Mai 1962.

Sporting Lissabon wurde zum elften Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1961-62 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1961/62